Пыловка:

Населённые пункты 
 Пыловка  — поселок в Слюдянском районе Иркутской области

Реки 
 Пыловка — река в Слюдянском районе Иркутской области.